Толеду () — топоним:

 Толеду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Толеду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Толеду — микрорегион в Бразилии. входит в штат Парана.

См. также 
 Толедо (значения)